Лос Новиљос има више значења:

 Лос Новиљос (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Новиљос (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Новиљос, Антонио Перез (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Новиљос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Новиљос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Новиљос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Новиљос (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Новиљос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Новиљос (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Новиљос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику